Luisa Paulina María Biron (Mitau, 19 de febrero de 1782-Viena, 8 de enero de 1845) fue una princesa de Curlandia y Semigalia por nacimiento y duquesa de Sagan por derecho propio. A través de su matrimonio con el príncipe Federico de Hohenzollern-Hechingen, fue princesa de Hohenzollern-Hechingen. Paulina era la segunda de las cuatro hijas de Peter von Biron, el último duque de Curlandia y Semigallia, y de su tercera esposa, la condesa Dorotea von Medem.

Matrimonio y descendencia 
Paulina contrajo matrimonio con el príncipe heredero Federico de Hohenzollern-Hechingen, hijo del príncipe Hermann de Hohenzollern-Hechingen y de su segunda esposa, la princesa Maximiliana de Gavre, el 26 de febrero de 1800 en Praga. Paulina y Federico tuvieron un hijo:

 Constantino (16 de febrero de 1801-3 de septiembre de 1869), príncipe de Hohenzollern-Hechingen. Casado en primeras nupcias con la princesa Eugenia de Beauharnais; sin descendencia. Casado en segundas nupcias morganáticamente con la baronesa Amalie Schenk von Geyern; con descendencia.

Títulos y estilos 
19 de febrero de 1782-26 de febrero de 1800: Su Alteza Serenísima la princesa Paulina de Curlandia y Semigalia.
26 de febrero de 1800-2 de noviembre de 1810: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Hohenzollern-Hechingen, princesa de Curlandia y Semigalia.
2 de noviembre de 1810-13 de septiembre de 1838: Su Alteza Serenísima la princesa de Hohenzollern-Hechingen, princesa de Curlandia y Semigalia.
13 de septiembre de 1838-29 de noviembre de 1838: Su Alteza Serenísima la princesa viuda de Hohenzollern-Hechingen, princesa de Curlandia y Semigalia.
29 de noviembre de 1838-8 de enero de 1845: Su Alteza Serenísima la duquesa de Sagan, princesa Viuda de Hohenzollern-Hechingen, princesa de Curlandia y Semigalia.

A la muerte de su padre, Paulina heredó el Palacio Prager y los señoríos de Hohlstein y Nettkow. A la muerte de su hermana mayor, Guillermina, Paulina también heredó el Ducado de Sagan, en Silesia, y el señorío de Náchod, en Bohemia.

Referencias 

Princesas consortes de Hohenzollern-Hechingen
Casa de Hohenzollern-Hechingen
Casa de Biron
Jelgava
Duques de Żagań
Fallecidos en Viena